Progression du record du monde de natation sportive messieurs pour l'épreuve du 4 × 100 mètres nage libre en bassin de 50 et 25 mètres.

Record du monde

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres 

|}

4 × 100 yards nage libre

Record du monde des clubs 
Ce record n'est pas reconnu par la FINA. Il est mentionné ici à titre indicatif.

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

Notes et références 

Relais
Nage libre

de:Liste der Schwimmweltrekorde über 4×100 Meter Freistil
en:World record progression 4 × 100 metres freestyle relay